Рейс 212 может иметь следующие значения:
 Рейс 212 Air France
 5 марта 1968 года (Гваделупа)
 3 декабря 1969 года (Каракас)
 Рейс 212 Eastern Air Lines
 Рейс 212 Аэрофлота